Azok a csodálatos férfiak a repülő masináikban, vagy Azok a csodálatos férfiak…, eredeti címe Those Magnificent Men in Their Flying Machines, 1965-ös angol filmvígjáték, rendezte Ken Annakin
 Azok a csodálatos férfiak, eredeti címe Monte Carlo or Bust! (vagy Those Daring Young Men in Their Jaunty Jalopies), 1969-es angol filmvígjáték, rendezte Ken Annakin, Sam Itzkovitch